MGM – amerykańska wytwórnia filmowa Metro-Goldwyn-Mayer
 kod Montgomery Regional Airport
 MGM – grupa muzyczna założona przez w 1987 przez Berniego Marsdena, Mela Galleya i Johna Martera
 MGM – Machine Generated Modulation – jedna z emisji radiowych stosowanych w krótkofalarstwie
 Ministerstwo Gospodarki Morskiej – polskie ministerstwo istniejące latach 2006-2007.